Gheorghe Brancovici se poate referi la:

 Gheorghe Brancovici, despot al Serbiei
 Gheorghe Brancovici, cel mai important cronicar transilvănean de limba română